Olaszország
La Loggia, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében
La Loggia, Palermo egyik történelmi negyede